Араплар е старото име на две български села:

 Априлово (Област Търговище);
 Генерал Колево (Област Варна).